Хенцешть () — комуна в Румунії, у повіті Сучава.
 Хенцешть () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Хенцешть.
 Хенцешть () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Бучумень.